Sancho Pansa 
 Sancho Ramírez (przed 1045-1094) – król Aragonii od 1063, jako Sancho V król Nawarry od 1076
 Sancho Prowansalski (1161–1223) – hrabia Cerdanyi, Roussillon i Prowansji
 Sancho I z Majorki – władca Królestwa Majorki (1311-1324)

 Sancho I
 Sancho II
 Sancho III
 Sancho IV
 Sancho V
 Sancho VI
 Sancho VII